Inna Suprun (née en 1983), biathlète ukrainienne
 Liudmyla Suprun (née en 1965), femme politique ukrainienne